BNP Paribas Open 2011 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2011 (mężczyźni)